Grischajewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Nadeschda Sergejewna Grischajewa (* 1989), russische Basketballspielerin
 Nonna Walentinowna Grischajewa (* 1971), russische Schauspielerin

Siehe auch:
 Grischajew, männliche Form des Nachnamens